Il doppio del torneo di tennis ATP Rio de Janeiro 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jorge Lozano e Todd Witsken che hanno battuto in finale 2–6, 6–4, 6–4 Patrick McEnroe e Tim Wilkison.

Teste di serie
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (campioni)
 Patrick McEnroe /  Tim Wilkison (finale)
 Ricardo Acioly /  Dácio Campos (semifinali)
 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Rio de Janeiro 1989